Norden kan syfta på:

 Norden – en region i norra Europa
 Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet kallas ibland Norden
 Norden (tidning) – en tidning i New York, USA.
 Coop Norden – en skandinavisk detaljhandelskedkja.
 Norden (kalender) – en tidigare svensk huvudsakligen litterär kalender som utgavs årligen 1850-1870
 Föreningen Norden – en organisation för nordiskt samarbete
 Norden – en  svensk tidning

Geografi
 Norden – en region i norra Europa
 Norden, Niedersachsen – en stad i Niedersachsen i Tyskland
 Norden Township, Minnesota – en plats i Minnesota, USA
 Norden, Greater Manchester – en by nära Rochdale, England
 Lake Norden, South Dakota – en by i South Dakota, USA
 Norden (kanton) – en kanton i det Första kejsardömet i Frankrike.

Personer
 Albert Norden (1904–1982), tysk politiker
 Carl Norden (1880–1965), ingenjör, ansvarig för utvecklingen av bombsiktet Norden
 Christine Norden (1924–1988), en brittisk skådespelerska
 Denis Norden (1922–), brittisk komediförfattare och TV-presentatör
 Eduard Norden (1868–1941), tysk klassisk filolog
 Frederik Ludvig Norden (1708–1742), dansk kapten och upptäckare
 Walter Norden (1876–1937), tysk historiker.

Musik och sång
 Hem till Norden – ett album från 1996 av Kikki Danielsson & Roosarna och en sång med samma namn, inspelad av samma artister